Конкакафов златни куп 2003. је било седмо издање Златног купа, фудбалског шампионата Северне Америке, Централне Америке и Кариба (KОНKАKАФ). По први пут од 1993. године, турнир је одржан у више од једне земље, са утакмицама у Сједињеним Државама и Мексику. Утакмице су се играле у Мексико Ситију, Мајамију, а по први пут су се играле у Мексико Ситију у Мајамију, и по први пут у Фоксбороу. Формат турнира је остао исти као 2002. године: дванаест екипа је било подељено у четири групе по три, а две најбоље екипе у свакој групи пласирале су се у четвртфинале. Позвани су Колумбија и Бразил, а Бразил је послао репрезентативни тим до 23 године.

Лендон Донован из Сједињених Америчких Држава у четвртфиналу је дао четири гола у победи против Кубе од 5 : 0. Репрезентација САД као бранилац титуле је ипак испалау полуфиналу пошто је изгубила од репрезентације Бразила. Бразилци су постигли гол у 89. минуту и гол из пенала у продужецима за победу од 2 : 1. Мексико је освојио своје прво првенство од 1998. године, победивши Бразил са 1 : 0 у продужецима.

Учесници финала

Стадиони

Састави

Од свих дванаест репрезентација које су учествовале на турниру се тражило да региструју тим од 18 играча, само играчи који су се налазили на списку су имали право да учествују на турниру

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Нокаут фаза

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за треће место

Финале

Статистика

Голгетери
4. гола

 Волтер Сентено
 Ландон Донован

3. гола

 Кака
 Џаред Боргети
 Брајан Мекбрајд

Достигнућа

Референце

Спољашње везе 
Званични извештај
Резултати и састави екипа на rsssf.com

Конкакафов златни куп
Фудбал у 2003.